Stati Uniti d'America
 Oak City – città della Contea di Martin, Carolina del Nord
 Oak City – città della Contea di Millard, Utah